Ганево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ганево — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Ганево — деревня в Бологовском районе Тверской области.